Сенко́ва (, ) — село в Польше, находится в Горлицком повяте Малопольского воеводства. Административный центр гмины Сенкова.

География 
Село находится в 7 км от Горлице и в 105 км от Кракова. Возле села протекает река Сенковка. Через село проходит дорога 977.

История 
Село было основано 22 февраля 1363 года указом польского короля Казимира Великого. В 1790 году на границе Сенковы и села Сяры находились шахты, на которых работали государственные крестьяне.

Население 
Численность населения на 2009 год составляла 4.889 человек.

До конца Второй мировой войны в селе проживали лемки. В 1946—1947 годах большинство лемков были переселены во время операции «Висла» на западные территории Польши.

Достопримечательности 
 Церковь святых Филиппа и Иакова — объект Всемирного наследия в составе группы «Деревянные церкви на юге Малой Польши».
 Церковь святого Иосифа.
 Воинское кладбище № 79 (Сенкова)
 Воинское кладбище № 80 (Сенкова)

Примечания

Источник 
 Sękowa, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1884.

Ссылки 
 Официальный сайт гмины Сенкова 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Горлицкого повета